Turniej rugby 7 na Igrzyskach Boliwaryjskich 2017 odbył się w kolumbijskim mieście Santa Marta w dniach 20–22 listopada 2017 roku.

Informacje ogólne 
Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz drugi. Pierwotne plany zakładały przeprowadzenie obydwu turniejów w ośmiozespołowej obsadzie, zarówno z krajów zrzeszonych w ODEBO, jak i zaproszonych spoza tej organizacji, liczba zapowiedzianych drużyn jednak stopniowo się zmniejszała, ostatecznie w turnieju wzięło udział pięć zespołów męskich i cztery żeńskie, które rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym o rozstawienie przed fazą pucharową. Zespoły mogły się składać z maksymalnie dwunastu zawodników, dodatkowo każdy kraj mógł zgłosić także jednego arbitra.

Zawody zostały zorganizowane przez Sudamérica Rugby, a odbyły się w dniach 20–22 listopada na znajdującym się w Parque Deportivo Bolivariano boisku ze sztuczną nawierzchnią.

W zawodach zwyciężyli przedturniejowi faworyci – Kolumbijki i Chilijczycy – w obu finałach stroną przegraną były reprezentacje Paragwaju, brąz zdobyli zaś gospodarze i Peruwianki.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Igrzyska Boliwaryjskie 2017
Rugby 7 na igrzyskach boliwaryjskich
2017 w rugby union
Rugby union w Kolumbii